Топорков (Топоркова) — русская фамилия. Происходит от древнерусского прозвища Топорок, означающего лёгкий боевой топор (топорик).

Известные носители

Топорков 
 
 Топорков, Афанасий Яковлевич (1727—1761) — русский артист балета.
 Топорков, Валерий Петрович (1948—2020) — советский и российский эстрадный певец, Заслуженный артист Российской Федерации (2001).
 Топорков, Василий Осипович (1889—1970) — русский, советский актёр театра и кино, народный артист СССР (1948).
 Топорков, Вассиан (последняя треть XV века—после августа 1560) — епископ Коломенский и Каширский, племянник Иосифа Волоцкого.
 Топорков, Владимир Фёдорович (1940—2003) — советский и российский партийный и государственный деятель, первый секретарь Липецкого областного комитета КПСС.
 Топорков, Дмитрий Дмитриевич (1904—1965) — советский геолог, учёный, кандидат геолого-минералогических наук, лауреат Ленинской премии (1957).
 Топорков, Досифей (начало XVI века) — инок Иосифо-Волоцкого монастыря, писатель.
 Топорков, Иван Васильевич (1916—1966) — Герой Советского Союза (1944).
 Топорков, Николай Павлович (1885—1965) — французский актёр русского происхождения.
 Топорков, Сергей Михайлович (1881—1931) — русский военачальник, генерал-майор, видный деятель Белого движения.
 Топорков, Степан Андреевич (1925—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Топорков, Яков Николаевич (1917—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.



Географические объекты 
 Остров Топорков — остров в Беринговом море.

См. также 
 Топорнин
 Топоров
 Топор (значения)